Vinland Saga — другий студійний альбом німецько-норвезького метал-гурту Leaves' Eyes 2005 року.
 Vinland Saga — японська манґа манґаки Юкімури Макото, публікується з 2005 року.